Кутровые может означать:
 Кутровые — семейство растений.
 Кутровые — подсемейство растений.